Karmapa bezeichnet:

 Gyalwa Karmapa, Titel des höchsten Lamas der Karma-Kagyü-Schule des tibetischen Buddhismus
 die Karma-Kagyü-Schule des tibetischen Buddhismus